Остенфелд може бити:

 Остенфелд (Рендсбург), општина у округу Рендсбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Остенфелд (Хузум), општина у округу Нордфризланд, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.